Кирил Попов може да се отнася за:

 Кирил Попов (1870 – 1927) – български икономист;
 Кирил Попов (1880 – 1966) – български математик, академик на БАН;
 Кирил Попов (1897 – 1978) – български актьор;
 Кирил Попов (1907 – 1970) – български ботаник.